Santa Efigenia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Ventilla, Ciudad Fernández, 
 Santa Efigenia, Durango, Santiago Papasquiaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar